Баиров — фамилия:
 Баиров, Гирей Алиевич (1922—1999) — советский и российский врач-педиатр, детский хирург, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР.
 Баиров, Николай Улюмжаевич (1960—1995) — майор Вооружённых Сил Российской Федерации, участник Афганской и Первой чеченской войн, Герой Российской Федерации.
 Баиров, Шакир (1914—1987) — Герой Социалистического Труда.